Cassini est un patronyme d'origine italienne. Les références à Cassini sont en général un hommage à la famille Cassini ou à l'un de ses représentants.

Patronyme 

 la famille Cassini, surtout célèbre pour ses astronomes et cartographes des ,  :
 Jean-Dominique Cassini (1625-1712), dit «  », un astronome franco-savoyard,
 Jacques Cassini (1677-1756), dit «  », un astronome français, fils de Jean-Dominique,
 César-François Cassini (1714-1784), dit «  », un astronome et cartographe français, fils de Jacques,
 Dominique-Joseph de Cassini (1715-1790), un général français, fils de Jacques, frère de César-François,
 Jean-Dominique Cassini (1748-1845), dit «  », un astronome et cartographe français, fils de César-François,
 Alexandre Henri Gabriel de Cassini (1781-1832), dit «  », un botaniste français, fils de Jean-Dominique ;
 Elissa Cassini, une violoniste franco-américaine ;
 Félix de Vuillefroy-Cassini (1841-1916), un peintre et entomologiste français ;
 Giovanni Maria Cassini (1745 - mort en 1820 ou 1824), un graveur au burin, dessinateur et cartographe italien ;
 Igor Cassini (1915-2002), un éditorialiste américain ;
 Jean-Claude Cassini (né en 1968), un dessinateur de bande dessinée français ;
 Jules Cassini (1845-1896), un poète en langue provençale et auteur de pièce de théâtre, le premier Majoral du Félibrige ; une école élémentaire porte son nom à Morières-lès-Avignon ;
 Nadia Cassini (née en 1949), une actrice, soubrette et chanteuse américaine, surtout connue pour avoir joué dans des films de la comédie érotique italienne dans les années 1970 et 1980 ;
 Oleg Cassini (1913-2006), un styliste américain.

Sciences et techniques

Astronautique 

 La mission Cassini-Huygens est une mission d'exploration du système saturnien (Saturne, ses anneaux et ses satellites) développée par la NASA avec une participation importante de l'ESA et de l'ASI.
 La sonde Cassini est une sonde spatiale lancée en octobre 1997 dans le cadre de la mission Cassini-Huygens, et qui a exploré le système saturnien de 2004 à .

Astronomie et planétologie 
 (24101) Cassini est un astéroïde de la ceinture principale.
 (24102) Jacquescassini est un astéroïde de la ceinture principale.
 Cassini est un cratère d'impact sur la Lune.
 Cassini est un cratère d'impact sur Mars.
 Cassini Regio est une zone sombre à la surface de Japet (l'un des satellites de Saturne).
 La division de Cassini est un espace séparant les anneaux A et B de Saturne.
 Les lois de Cassini sont trois énoncés qui fournissent une description succincte du mouvement de la Lune.

Biologie 
 Haemorhous cassinii (anciennement Carpodacus cassinii) est une espèce de passereaux, de la famille des Fringillidés.
 Leptotila cassinii est une espèce d'oiseaux, de la famille des Columbidés.
 Malimbus cassini est une espèce de passereaux, de la famille des Plocéidés.
 Mitrospingus cassinii est une espèce de passereaux, de la famille des Thraupidés.
 Neafrapus cassini (ou Chaetura cassini) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Apodidés.
 Veniliornis cassini est une espèce d'oiseaux, de la famille des Picidés.
 Psarocolius cassini est une espèce d'oiseaux, de la famille des Ictéridés.
 Vireo cassinii est une espèce de passereaux, de la famille des Viréonidés.

Mathématiques 
 L'identité de Cassini est une propriété de la suite de Fibonacci.
 L'ovale de Cassini est une courbe mathématique.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Cassini est une application de cartographie du système d'information.
 La carte de Cassini est une ancienne carte de la France.
 La projection de Cassini (ou de Cassini-Soldner) est une projection cartographique transverse vis-à-vis de la projection équirectangulaire.

Histoire 
 Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui est un site Internet de l'EHESS, mettant en scène l'évolution du territoire français à partir de la carte de Cassini et de données actuelles.

Culture et société

Associations 
 Cassini est l'association des géographes de Poitiers.

Édition 
 Cassini est un éditeur de livres scientifiques, dont une collection de livres d'enseignement des mathématiques.

Éducation 
 Le lycée Cassini est le lycée d'enseignement général de Clermont, dans l'Oise (région Hauts-de-France, France).

Hippologie 
 Cassini I (1988-2014) est un étalon holsteiner, l'un des meilleurs et des plus influents de la race.

Marine 
 L'aviso Cassini est un navire de guerre, aviso-torpilleur d'escadre de la Marine nationale française. En service de 1895 à 1917, il est converti en mouilleur de mines en 1912.

Monuments et tourisme 
 L'hôtel de Cassini, rue de Babylone à Paris, a été construit pour un cadet de la famille Cassini.
 l'itinéraire Cassini est un outil touristique de vulgarisation scientifique permettant à tous les publics de visiter la France et l'Italie sur les traces des cinq générations de Cassini.
 La pyramide de Cassini est une mire bâtie à Villejuif en 1742 par Jacques Cassini, de pair avec la pyramide de Juvisy-sur-Orge, pour mesurer le méridien terrestre et servir de point de départ à sa carte de la France. Elle a été inscrite aux monuments historiques en 1928.

Toponyme

Odonyme 
 le boulevard de Cassini, situé aux abords de l'observatoire de Marseille ;
 la rue Cassini, située à proximité de l'observatoire de Paris ;
 la rue Cassini, une voie du centre-ville de Nantes ;
 la rue Cassini à Nice, près du port ;

Oronyme 
 le pic Cassini, le deuxième sommet du Mont Lozère ( d'altitude), choisi par Cassini comme point de départ des mesures de triangulation de la France.

Notes et références 

Homonymie de patronyme